Pimpinella mossamedensis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Friedrich Welwitsch och William Philip Hiern, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Pimpinella mossamedensis ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
mossamedensis